La microcitemia in medicina può indicare:
 microcitemia, nome col quale storicamente è stata conosciuta l'anemia mediterranea
 microcitemia, sinonimo di microcitosi